Пелорус:

 Пелорус — колонка для установки компаса или другого прибора на судне.
 «Пелорус» (Pelorus) — британский бронепалубный крейсер.
 «Пелорус» (Pelorus) — моторная яхта, одна из самых больших в мире.